6225 Hiroko – asteroide della fascia principale
 Hiroko – nome femminile giapponese